Il nome Maersk può riferirsi a
A.P. Møller - Mærsk, gruppo d'imprese danese
Maersk Line, azienda di trasporti marittimi danese di Maersk

Varie navi mercantili della Maersk Line tra cui:
Axel Maersk, che ha cambiato nome e proprietario
Emma Mærsk
Estelle Mærsk